Gwiazd naszych wina – powieść Johna Greena
 Gwiazd naszych wina – amerykański film z 2014